Cameron Gaunce (né le 19 mars 1990 à Sudbury dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Son frère Brendan Gaunce est également joueur de hockey professionnel.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2006-2007 || Waxers de Markham ||OPJHL ||45 ||2 ||12 ||14 ||68 ||11 ||0 || 3|| 3|| 26
|-
| 2007-2008 || St. Michael's Majors de Mississauga ||LHO ||63 ||10 ||30 ||40 ||99 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2008-2009 || St. Michael's Majors de Mississauga ||LHO ||67 ||17 ||47 ||64 ||110 ||11 ||4 ||6 ||10 ||20
|-
| 2009-2010 || St. Michael's Majors de Mississauga ||LHO ||55 ||6 ||31 ||37 ||112 ||16 ||0 ||13 ||13 ||34
|-
| 2010-2011 || Monsters du lac Érié ||LAH ||61 ||2 ||20 ||22 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Avalanche du Colorado ||LNH ||11 ||1 ||0 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Monsters du lac Érié ||LAH ||75 ||6 ||21 ||27 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Monsters du lac Érié ||LAH ||61 ||1 ||10 ||11 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Stars du Texas ||LAH ||9 ||1 ||4 ||5 ||0 ||9 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2013-2014 || Stars du Texas ||LAH ||65 ||3 ||15 ||18 ||73  ||18 ||0 ||4 ||4 ||12
|-
| 2013-2014 || Stars de Dallas ||LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas ||LAH ||73 ||4 ||10 ||14 ||113 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Pirates de Portland ||LAH ||75 ||2 ||35 ||37 ||60 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||49 ||2 ||11 ||13 ||38 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2016-2017 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||12 ||1 ||3 ||4 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH||67 ||3 ||21 ||24 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Crunch de Syracuse || LAH|| 59 || 10 || 36 ||46 ||65 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2018-2019 || Lightning de Tampa Bay|| LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 3 || 1 || 3 || 4 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 ||Crunch de Syracuse || LAH||52 ||4 ||28 ||32 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Reign d'Ontario || LAH || 24 || 3 || 10 || 13 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Reign d'Ontario || LAH || 61 || 7 || 20 || 27 || 63 || 5 || 0 || 0 || 0 || 14

| 37 || 3 || 6 || 9 || 47 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
2007-2008 : nommé dans la première équipe des recrues
2008-2009 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles
2009-2010 :
participe au Match des étoiles
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles

Ligue américaine de hockey 
2013-2014 : champion de la coupe Calder avec les Stars du Texas

Références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Grand Sudbury
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des St. Michael's Majors de Mississauga
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)